Николае Титулеску (; 4 марта 1882, Крайова — 17 марта 1941, Канны) — румынский дипломат, в разное время министр финансов и иностранных дел демократии, а также в течение двух сроков президент Генеральной Ассамблеи Лиги Наций (1930-1932).

Образование 
Родился в городе Крайова, сын адвоката. После окончания с отличием в 1900 годe средней школы в Крайове, он изучал право в Париже, получив учёную степень. В 1905 году Титулеску вернулся в Румынию, работал профессором права в Ясском университете, а в 1907 году переехал в Бухарест.

Политическая карьера 
После румынских выборов 1912 года, стал депутатом Консервативно-демократической партии во главе с Таке Ионеску, а через пять лет членом правительства Брэтиану как министр финансов.

Летом 1918 года вместе с другими выдающимися румынами (Таке Ионеску, Октавиан Гога, Траян Вуя, Константин Миле), Титулеску формирует в Париже Национальный румынский комитет.

С 1927 по 1928 год был министром иностранных дел.

Начиная с 1921 года занимал должность постоянного представителя Румынии в Лиге Наций в Женеве. Он дважды избирался президентом этой организации (в 1930 и 1931 годах). На этом посту выступал за сохранение стабильных границ путём поддержания мира между государствами, уважение суверенитета и равенство всех наций в международном сообществе, коллективную безопасность, а также предотвращение агрессии.

Изгнание и смерть 
В 1936 году король Кароль II уволил Титулеску со всех официальных постов, попросив его покинуть страну. Он поселился сначала в Швейцарии, затем переехал во Францию. Находясь в ссылке, Титулеску продолжал путём проведения конференций и газетных статей пропагандировать идею сохранения мира. Вернулся в Румынию в ноябре 1937 года, частично благодаря усилиям Юлиу Маниу.

В 1937 году вновь уехал из Румынии и нашёл убежище во Франции. Умер в 1941 году в Каннах после продолжительной болезни. В своем завещании он просил похоронить его в Румынии.

В 1989 году, после падения коммунистического правительства Румынии во время румынской революции, последняя воля Титулеску стала возможной. 14 марта 1992 года его останки были перезахоронены на кладбище рядом с церковью Святого Николая в Брашове, после сложной юридической процедуры, организованной Жан-Полем Картероном, французским поверенным Титулеску.

Память 
 Именем дипломата назван Университет «Николае Титулеску» в Бухаресте.

Библиография 
 Buzatu Gheorghe (coord), Titulescu și strategia păcii, Editura Junimea, Iași, 1982.
 „Dicționar biogr. de ist. a Romaniei”, (Stan Stoica ș.a.), Meronia, 2008.
 Grecescu Ion, Nicolae Titulescu, București, Editura Politică, 1980.
 Idem, Nicolae Titulescu - Concepția juridică și diplomatică, Scrisul Românesc, Craiova, 1982.
 Idem, Nicolae Titulescu - Documente confidențiale, Editura Academiei Române, București, 1992.
 Idem, Popa Vasile, Nicolae Titulescu - Gândirea juridico-diplomatică, Concernul PRESA, Editura Republicii Moldova, 1997.
 Macovescu George (coord.), Nicolae Titulescu - Documente Diplomatice, Editura Politică, București, 1967.
 ***, Nicolae Titulescu, Discursuri, Editura Științifică, București, 1967.
 Păunescu Emil, Potra George, Nicolae Titulescu-Nicolae Raicoviceanu, Mărturiile unui prietenii, Fundația Europeană Titulescu, București, 2003.
 Oprea M. Ion, Nicolae Titulescu, Editura Științifică, București, 1966.
 „Pro și Contra Titulescu”, ediția a II-a revăzută și adaugită. Ediție îngrijită, selecție, cuvânt înainte și postfață, note biografice, adnotări și explicații, indice de George G Potra. 3 volume, Fundația Europeană Titulescu, 2003.
 "Nicolae Titulescu: patriot sau tradator?", 15 mai 2008, Nicolae Drăgușin, România liberă

Литература 
 Опря И. М., Дипломатическая деятельность Николае Титулеску, Бухарест, 1970.

Примечания

Ссылки 
 Vizionarismul lui N. Titulescu , 10 Februarie 2012, Andreea Lupșor, Historia
 Nicolae Titulescu: De ce iubim Franța, 4 februarie 2008, Jurnalul Național
 Enigma Titulescu, 5 august 2012, Serban Cionoff, Jurnalul Național
 Mandru ca sunt roman: Nicolae Titulescu, romanul care dadea candva lectii Europei, 26 octombrie 2012, Victor Pitigoi, Ziare.com
 Nicolae Titulescu: patriot sau tradator?, 15 mai 2008, Nicolae Dragusin, România liberă

Министры иностранных дел Румынии
Министры финансов Румынии
Почётные доктора Университета имени Я. А. Коменского